Timothy "Tim" Theodore Duncan (født 25. april 1976 i Christiansted, Sankt Croix, Amerikanske Jomfruøer) er en  amerikansk tidligere professionel basketballspiller. Han spillede hele sin 19-årige karriere for NBA-klubben San Antonio Spurs og vandt fem mesterskaber med klubben, hvor han de tre af gangene blev kåret som Most Valuable Player (MVP) i finalerne. Han blev to gange kåret til MVP i NBA (2002,2003) og blev udtaget til 15 All Star-kampe, til 15 All-NBA hold og til 15 All-Defensive hold. Duncan trak sig tilbage i 2016 og fik sin jersey nr. 21 pensioneret samme år.

Duncan gennemførte sin college-uddannelse på Wake Forrest University i Winston-Salem, North Carolina og opnåede i sit sidste år en række udmærkelser: Naismith College Player of the Year, USBWA College Player of the Year og John R. Wooden Award, før han i 1997 blev draftet som nr. et af San Antonio Spurs. I sit første år i NBA blev han udnævnt til Rookie of the Month hver måned gennem hele sæsonen og endte med at få Rookie of the Year-prisen.

Han anses af eksperter for at være en af de bedste power forwards i NBA's historie.

I sine første seks sæsoner i San Antonio Spurs (fra 1997-98 til 2002-03) dannede han en duo med centerspilleren David Robinson, som blev kaldt "Twin Towers" (efter tvillingetårnene ved World Trade Center i New York). De var begge kendt for deres stærke forsvarsspil, og med dem på banen samtidig blev modstanderne ofte tvunget til at tage skud længere ude på banen, hvor scoringsprocenten er lavere end under kurven.

NBA sæson statistikker 
Opdateret 23. april 2008

Regulær sæson

Playoffs

Eksterne henvisninger 

 Video interview med Tim Duncan på FIBA.com (på engelsk) 
 Officielt website (på engelsk)
 Tim Duncans profil på NBA.com (på engelsk)

Basketballspillere fra USA
Sport i Amerikanske Jomfruøer